Helbrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Friedel Helbrecht (1933–2009), deutscher Architekt und Fußballspieler
 Ilse Helbrecht (* 1964), deutsche Geographin und Stadtforscherin